BKW steht für:
 Bad Wildunger Kraftwagenverkehrs- u. Wasserversorgungsgesellschaft mbH
 Barkapitalwert, Begriff aus der Finanzmathematik
 Bereichskennungswechsel, die Grenze zwischen zwei Blockabschnitten bei der linienförmigen Zugbeeinflussung
 Bestattungskraftwagen, Transportmittel für Särge mit Verstorbenen
 BKW Energie, Kraftwerkgesellschaft in der Schweiz
 Braunkohlekraftwerk zur Erzeugung von Strom für die Grundlast
 Braunkohlenwerk, Betriebsbezeichnung vieler Betriebe in der Braunkohleindustrie der DDR
 Nautischer Wachoffizier in der kleinen Hochseefischerei

bkw steht für:
 Bekwil (ISO-639-3-Code), eine der Makaa-Njem-Sprachen innerhalb der Bantusprachen

BKW